Zeitgeist, engelsk og tysk for tidsånd, bruges om flere emner:

Google Zeitgeist – en liste over populære Google-søgninger
Zeitgeist (Smashing Pumpkins-album) – et Smashing Pumpkins-album
Zeitgeist, the Movie – en dokumentarfilm fra 2007, produceret af Peter Joseph
Zeitgeist-bevægelsen – en organisation af frivillige som arbejder på at sprede specifikke informationer
 Zeitgeist: Addendum – dokumentarfilmen som præsenterer Zeitgeist-bevægelsen
Zeitgeist (Schiller-album) – debut albumet at den tyske electronik DJ Schiller
Zeitgeist Film – dansk filmselskab